Кадињача је село, четрнаест километара удаљено од града Ужица, на траси магистралног пута Ужице-Бајина Башта. Позната је по спомен обележју Кадињача.

Поред прекрасне природе, Кадињача се може похвалити успехом у производњи кромпира, малине и добром шљивовицом. Мештани тог краја су у великој мери везани за град Ужице у коме су многи запослени по ужичким предузећима.

Види још
 Битка на Кадињачи
 Кадињача (ТВ филм)

Град Ужице